HMS Utö kan vara följande fartyg i svenska flottan:
HMS Utö (A261), trängfartyg
HMS Utö (M56), minsvepare